Ialomița se poate referi la:

 Județul Ialomița
 Județul Ialomița (interbelic)
 Râul Ialomița